Ма́дисон () — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Мадисон. Округ Мадисон — один из пяти округов Флориды, где запрещена продажа спиртных напитков.

История 
Округ Мадисон был сформирован в 1827 году. Он был назван в честь Джеймса Мэдисона, четвёртого президента США, занимавшего этот пост с 1809 по 1817 года.

Примечания 

Округа Флориды